Az alábbi lista tartalmazza azokat a magyar labdarúgóedzőket, akik külföldön szövetségi kapitányként dolgoztak.

Európa

Albánia

Ausztria

Belgium

Bulgária

Ciprus

Csehszlovákia

Dánia

Észtország

Finnország

Franciaország

Görögország

Hollandia

Izrael

Lettország

Litvánia

Luxemburg

Málta

Német Demokratikus Köztársaság

Olaszország

Románia

Spanyolország

Svájc

Svédország

Szlovákia

Törökország

Ukrajna

Ázsia

Banglades

Pakisztán

India

Irán

Izrael

Jordánia

Koreai NDK

Kína

Kuvait

Malajzia

Maldív-szigetek

Mianmar

Pakisztán

Szaúd-Arábia

Szíria

Afrika

Angola

Benin

Egyiptom

Etiópia

Ghána

Guinea

Kongói DK

Mali

Niger

Nigéria

Szenegál

Togó

Uganda

Amerika

Amerikai Egyesült Államok

Chile

Grenada

Guatemala

Kuba

Mexikó

Nicaragua

Paraguay

Peru

Ausztrália és Óceánia

Ausztrália

Új-Zéland

Vanuatu

Jegyzetek

Források

Labdarúgó-válogatottakkal kapcsolatos listák
Magyar labdarúgás